Mystery steht für: 

 Mystery, Literatur-, Fernsehserien- und Filmgenre
 Mystery (Romanreihe), Horror-Romanserie aus dem Cora Verlag (seit 1986)
 Mystery (Film), chinesisch-französischer Thriller (2013)
 Mystery (Band), kanadische Progressive-Rock-Band (ab 1986)
 Mystery, Geocache mit vorgeschaltetem Rätsel, als Kurzform, siehe Geocaching #Rätsel-Cache

Mystery ist der Künstlername folgender Personen:
 Erik von Markovik (* 1971), kanadischer Autor, Zauber- und Verführungskünstler
 Mandy Mystery (eigentlich Nicole Hauser; * 1973), deutsche Pornodarstellerin

Siehe auch:

 Mysterium (Begriffsklärung)
 Mysterien (Begriffsklärung)